Quartetti per archi op. 51 di Joseph Haydn
 Quartetti per archi op. 51 di Johannes Brahms